MGO puede referirse a:
MGO, Maestría en Gestión de Organizaciones - Magíster en Gestión de Organizaciones.
MgO, la fórmula química del óxido de magnesio.
MGO, abreviatura del compuesto químico metilglioxal.
Metal Gear Online, un videojuego en línea.
MGO, código IATA del aeropuerto de Manega (Gabón).